Lorde Bork é um personagem fictício de histórias em quadrinhos, criado por Kris Zullo pelos grupos Gibi de Areia e Kazullo Estúdio.

Apareceu primeiramente na coleção dos Galácticos como vilão, porém ele foi rapidamente aceitado pelo público ganhando mais atenção do que os próprios heróis da coleção. Após o término da coleção o personagem passou a aparecer constantemente nas páginas da revista. Recentemente tornou-se o protagonista da nova coleção da Recreio intitulada Desafio Alien. Após seu término da coleção suas histórias não voltaram a ser publicadas.

História 
Lorde Bork a princípio era um Lorde Plasmus, uma raça de antigos e sábios alienígenas que se esforçavam para salvar o universo de bandidos intergalácticos entre outras coisas. Porém Bork era diferente dos demais sendo rebelde e com a ambição de dominar o universo e todos os planetas fazendo-o ser punido sendo lançado no espaço numa cápsula gelatinosa durante anos até ser libertado por um guerreiro Galáctico num corpo novo e completamente diferente ainda com sua ambição de dominar o universo. O que ocorreu foi que os heróis Galácticos estavam por perto para impedi-lo a todo custo seus planos malignos. Em meio aos planos ele já tentou explodir o sol, se multiplicou em milhares, usou manadas para extrair energia das estrelas, se aliou a um dinossauro alienígena para poluir um planeta, virou um vampiro, e se tornou gigantesco passando a devorar planetas. Ao final ele é derrotado ao sua versão boa do universo reverso se fundir a ele se tornando um ser neutro.

Porém após isso ele retornou a sua antiga forma e passou a seguir uma jornada própria ao se encontrar com um garoto chamado Elmo que passa segui-lo, além de um cachorrinho alienígena chamado Musgo com um pouco de sua antiga ambição de vilão.

Habilidades 
Apesar de ter sido um vilão terrível ele é um ser fraco e sem poderes sendo que sua única habilidade é a de poder flutuar num meteoro pelo espaço. Ele só chegou a ser poderoso durante o final da série Galácticos onde ao usar uma pedra mágica passa a crescer constantemente devorando planetas e estrelas (literalmente), isso em paródia ao vilão Galactus dos quadrinhos da Marvel.
Lorde Bork também possui a habilidade de mudar de forma, assumindo assim, qualquer disfarce que deseje. Esta proeza foi adquirida enquanto o vilão estava preso dentro de sua cápsula gelatinosa.

Links Externos 
 Página no site da Recreio

Personagens de banda desenhada
Extraterrestres fictícios
Personagens de desenhos animados
Antagonistas
Personagens fictícias do Brasil